Клусово — название населённых пунктов:

Россия 
 Клусово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Клусово — деревня в Лотошинском районе Московской области.